Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jacco Eltingh che ha battuto in finale MaliVai Washington 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Aleksandr Volkov (primo turno)
  Brad Gilbert (quarti di finale)
  David Wheaton (secondo turno)
  Amos Mansdorf (primo turno)

 MaliVai Washington (finale)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Andrej Česnokov (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Manchester Open 1992
ATP Tour 1992